Minuetto, en musique : un menuet.
 Minuetto, un train commandé par Trenitalia au début des années 2000.